Свјатослава Пољска (, 1048 - Праг, 1. септембар 1126)
је био краљ Пољска из династије Пјастови. Био је син Казимир I Пјаст и Марија Доброњега.

Породично стабло 

Умрли 1126.